

Улеєво — село, Бірський район, Башкортостан
 Улеєво — присілок, Бураєвський район, Башкортостан